Artatama hurri név, Mitanni két uralkodója viselte:
 I. Artatama, Saustatar fia, i. e. 15. század
 II. Artatama, talán trónbitorló, talán Tusratta öccse, i. e. 14. század